Naselja u Srbiji:
 Jagnjilo (Mladenovac, Srbija), naselje u sastavu općine Mladenovac
 Jagnjilo (Vladičin Han, Srbija), naselje u sastavu općine Vladičin Han